Wadsworth ist der Familienname folgender Personen:

 Andre Wadsworth (* 1974), US-amerikanischer Footballspieler
 Charles Wadsworth (* 1929), US-amerikanischer Pianist, Kammermusiker und Konzertveranstalter
 Derek Wadsworth (1939–2008), britischer Musiker
 Edward Wadsworth (1889–1949), britischer Maler des Vortizismus
 George Wadsworth (1893–1958), US-amerikanischer Diplomat
 Harold Wadsworth (1898–1975), englischer Fußballspieler

 Jeremiah Wadsworth (1743–1804), US-amerikanischer Politiker
 Justin Wadsworth (* 1968), US-amerikanischer Skilangläufer
 Oliver Fairfield Wadsworth (1838–1911), US-amerikanischer Augenarzt
 Peleg Wadsworth (1748–1829), US-amerikanischer Armeeoffizier und Politiker
 Walter Wadsworth (1890–1951), englischer Fußballspieler
 Wendy Wadsworth (* um 1965), englische Badmintonspielerin; siehe Wendy Poulton

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Wadsworth (Alabama), Ort im Autaga County, Alabama
 Wadsworth (Illinois), Dorf (Village) im Lake County, Illinois
 Wadsworth (Kansas), gemeindefreies Gebiet im Leavenworth County, Kansas
 Wadsworth (Massachusetts), Ort im Norfolk County, Massachusetts
 Wadsworth (Nevada), census-designated place im Washoe County, Nevada
 Wadsworth (New York)
 Wadsworth (Ohio), Stadt (City) im Medina County, Ohio
 Wadsworth (Pennsylvania), Ort im Butler County, Pennsylvania
 Wadsworth (South Carolina), Stadt (City) im Spartanburg County, South Carolina
 Wadsworth (Texas), Ort im Pecos County, Texas
 Wadsworth Cove (New York)

Nationalpark:

 Wadsworth Falls State Park in Connecticut

Siehe auch:

 Wadsworth Township
 Wadsworth Atheneum in Hartford, ältestes öffentliches Kunstmuseum der Vereinigten Staaten
 Horner-Wadsworth-Emmons-Reaktion (HWE-Reaktion), chemische Reaktion, mit der stereoselektiv E-Alkene hergestellt werden können